Erythricium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Erythricium i familjen Corticiaceae, ordningen Corticiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phanerochaetaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Erythricium